GAAC peut faire référence à : 
 Global Anti-Aggression Campaign, une organisation non gouvernementale.
 
 Groupe d’Acquisition pour l’Art Contemporain du Musée national d'Art moderne